PIV steht für:
 Particle Image Velocimetry, ein optisches Messverfahren
 Personal Identity Verification, ein technischer Standard zur Zugangskontrolle für Angestellte und Auftragnehmer der US-Regierung
 Plena Ilustrita Vortaro, ein Esperanto-Wörterbuch
 Positive Infinitely Variable, ein mechanisch verstellbares Stufenlosgetriebe
 Parainfluenzavirus
 Pivaloylgruppe in der Chemie

P IV steht für:
 Pentium 4, einen Mikroprozessor, siehe Intel Pentium 4

P.IV steht für:
 Militärluftschiff P.IV, siehe Liste der Parseval-Luftschiffe #PL 16 / P.IV

.piv steht für:
 .piv als Dateiformat des Pivot Stickfigure Animators

Siehe auch:
 P4

Abkürzung